Kraakunkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kraakunkari (ö i Åbo), Egentliga Finland, 
 Kraakunkari (ö i Nystadsregionen), Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar